Marre oder Marré ist Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:

 Marre im Département Meuse
 La Marre im Département Jura
 Mont-et-Marré im Département Nièvre

Marre oder Marré ist der Familienname folgender Personen:

 Abbé de La Marre (1708–1742), französischer Schriftsteller
 Augustin Marre (1853–1927), Generalabt der Trappisten
 Béatrice Marre (* 1952), französische Politikerin
 Heribert Marré (1925–2006), deutscher Unternehmer
 Louis Marré (1909–1992), französischer Politiker
 Michel Marre (* 1946), französischer Jazztrompeter, Tuba- und Euphoniumspieler
 Thibaut De Marre (* 1998), belgischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Marr
 Mare
 Fort Marre, französische Befestigungsanlage bei Verdun